Schadrino ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Schadrino (Kirow)
Schadrino (Krasnojarsk)